El Torneig de Varsòvia 2022, oficialment conegut com a BNP Paribas Poland Open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 25 i el 31 de juliol de 2022 al Legia Tenis & Golf de Varsòvia, Polònia. Aquesta fou la primera edició del torneig en celebrar-se a Varsòvia després que la primera es disputés a Gdynia.

La francesa Caroline Garcia va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

WTA Tour 2022
Competicions tennístiques a Polònia
Esport a Varsòvia